Osoby o tym nazwisku:
 Anne-Lise Bardet – francuska kajakarka górska, olimpijka
 Romain Bardet – francuski kolarz szosowy